Blotevogel ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Heinrich Blotevogel (* 1943), deutscher Stadt-, Wirtschafts- und Sozialgeograph
 Wilhelm Blotevogel (1894–1954), deutscher Anatom und Hochschullehrer bis 1954, NSDAP- und SA-Mitglied